Kirby Mass Attack () — платформер-головоломка из серии игр Kirby, разработанный HAL Laboratory для Nintendo DS. Игра выпущена компанией Nintendo в Японии 4 августа 2011 года, в Северной Америке 19 сентября 2011 года, а в Европе 28 октября 2011 года. Игра кратко упомянута на пресс-конференции Nintendo на E3 2011.

Игровой процесс 
Как и в Kirby: Canvas Curse, игрок не использует напрямую джойстик и кнопки. Вместо этого он использует только стилус и сенсорный экран Nintendo DS. В игре, с помощью стилуса можно управлять до десяти Кирби на экране. Нажатие на экран создаёт звезду, за которой Кирби могут последовать или зацепится за неё. При нажатии на врагов или препятствия на экране, Кирби могут напасть на них, используя в том числе и себя в качестве снарядов. Собирая кусочки фруктов, игрок может получить до 10 управляемых Кирби, которые позволят игроку сражаться с врагами и обходить препятствия с большей лёгкостью, чем с одним Кирби. На каждом уровне требуется для входа минимальное количество Кирби, некоторые головоломки требуют участия всех десяти Кирби. Если один из Кирби пострадал от врага, он приобретает синий цвет до уровня или пока игрок находит специальные ворота для восстановления здоровья. Если пострадал синий Кирби, то он станет серым и уплывёт, если игрок не потянет его вниз и снова не сделает синим. По окончании игры, если игрок потерял определённое количество Кирби, он не сможет выполнить цель уровня. На каждом уровне находятся несколько медалей, которые могут быть найдены путём решения головоломок, либо при поиске ключей и сундуков с сокровищами, которые в свою очередь разблокируют мини-игры и бонусы. На некоторых уровнях находятся леденцы на палочке, которые увеличивают в размере всех Кирби, позволяя им перебираться через препятствия и достигать новых областей.

Сюжет 
В один прекрасный день на Поп Звезде (), Кирби подошёл к островам ПоПоПо, архипелагу в южной части Поп Звезды для исследования. Когда Кирби заснул в поле, лидер Банды Черепа () — Некродеус () появляется с неба. Используя свою волшебную энергию, он наносит удар Кирби, деля его на десять копий самого себя. Позднее Некродеус побеждает всех Кирби, кроме одного из десяти, волшебник оставляет его с целью выполнения с его помощью своих планов. В отчаянии, Кирби замечает звезду. Звезда — сердце Кирби, просит его следовать за ней, обещая что вместе они победят Некродеуса. Кирби следует за звездой и начинает своё приключение, чтобы победить Некродеуса и вернуть себя в первоначальный вид.

Разработка и выпуск игры 
Под руководством Мари Cиракавы и при продюсировании Масанобу Ямамото, Kirby Mass Attack была разработана из желания HAL Laboratory интегрировать новые, уникальные стили геймплея в серию Kirby; таким образом, фокус был смещен от способностей копирования, которые обычно были основным аспектом игр Kirby, и больше сосредоточен на идее управления группой. Хотя команда разработчиков серьезно рассматривала возможность включения способностей копирования в качестве механики, после переговоров с Nintendo и старшим продюсером Кенсукэ Танабэ они решили исключить её, чтобы сохранить фокус на новых идеях игрового процесса игры, а также избежать чрезмерного усложнения использования способностей копирования для нескольких копий Кирби одновременно. Из-за особенностей управления несколькими Кирби одновременно, дизайн уровней был упрощён, чтобы не требовать тех навыков, которые обычно применяются в большинстве платформеров. Высокие баллы и коллекционные медали были использованы в качестве особенностей, чтобы повысить реиграбельность и сложность этапов, а также потому, что эта идея дополняет концепцию управления группой.

Несмотря на то, что игра Kirby Mass Attack вышла уже после презентации Nintendo 3DS, она все еще разрабатывалась на DS, а не была выпущена на новой консоли. По словам Сиракавы, это было сделано отчасти потому, что игра не использовала бы все преимущества стереоскопических 3D-возможностей системы, а значит, делать её для 3DS было бы бессмысленно.

Kirby Mass Attack была анонсирована и показана на выставке E3 2011. Она вышла в Японии 4 августа 2011 года, в Северной Америке - 19 сентября 2011 года, а в Европе - в октябре 2011 года.

Медиа 
Пятитомная манга по мотивам игры под названием Собирайся! Кирби была написана Чисато Сэки и проиллюстрирована Юми Цукирино. Она издавалась в Японии с 2016 года компанией Asahi Production, выпущена в формате сериала в социальной сети на базе Facebook. В конце 2016 году выпуск манги завершён. В Японии вышли три специальных тома манги под названием Мастер Кирби, в которых все страницы каждой манги были в цвете и с совершенно новыми историями.

Критика 

Kirby Mass Attack получила положительные отзывы. Игра имеет 83 очка на Metacritic, на основе 46 обзоров. Game Rankings дал игре 84,33 баллов на основе 27 обзоров. Bordersdown дал японской версии 9 из 10 баллов, заявив что игра «является одним из примеров управления с помощью стилуса и сенсорного экрана на системе». Destructoid дал игре 9,5 баллов из 10, утверждая что «умно разработанная, в подавляющем большинстве милая, и посвящённая веселью, Kirby Mass Attack — это игра, которая без сомнения должна быть частью вашей игровой библиотеки». IGN и Game Informer дали игре 8,5 баллов из 10. 1UP.com дал игре рейтинг «А-», утверждая, что это «блестящая игра». Японское издание Famitsu оценило игру на 36 баллов из 40.

В 2012 году сайт GamesRadar поместил Kirby Mass Attack на 9 место в списке «Лучших игр серии Kirby».

Заметки

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Kirby
Компьютерные игры 2011 года
Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные в Японии